Handapparat steht für:

 in der Technik allgemein Geräte, die tragbar sind und „in der Hand“ bedient werden können
 in der Telekommunikationstechnik einen Telefonhörer
 in der Bibliothekswissenschaft eine kleinere Auswahl von für eine Person oder einen begrenzten Personenkreis bereitgestellten Medien, siehe Bibliotheksbestand #Apparate